Aykut Akgün – calciatore turco
 Lale Akgün – politica tedesca
 Mehmet Akgün – calciatore turco
 Nurceren Akgün – giocatrice di pallamano turca